Aeroporto Internacional de Florianópolis ou Aeroporto Internacional Hercílio Luz

Hercílio Luz Futebol Clube
Ponte Hercílio Luz
Rio Hercílio

Desambiguação